Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball se déroule à Belgrade, Cluj-Napoca, Plovdiv et à Zadar du  au .

Sites des compétitions 
Le tournoi se déroule sur 4 sites différents : Bulgarie, Croatie, Roumanie et Serbie.

Équipes présentes

Compositions des équipes

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Poule D 

|}

|}

Phase finale 

Les finales se déroulent à Belgrade.

Huitièmes de finale

|}
Quart de finale 

|}
Demi-finale

|}
Troisième place

|}
Finale

|}

Classement final 

Les ?? premières équipes au classement sont qualifiées d'office pour le Championnat d'Europe 2023.

Distinctions individuelles 
 MVP :  Paola Egonu 
 Meilleure marqueuse :  Tijana Bošković (215 pts) 
 Meilleure passeuse :  Alessia Orro 
 Meilleure attaquante :  Tijana Bošković
 Meilleures centrales :   Eda Erdem et  Anna Danesi
 Meilleures réceptionneuses-attaquantes :  Miriam Sylla et  Elena Pietrini
 Meilleure libéro :  Monica De Gennaro

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Europe féminin de volley-ball

Liens externes 
 

2021
Volley-ball féminin
Europe féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Championnat Europe Volley-ball féminin
Sport en août 2021
Sport en septembre 2021
Championnat d'Europe à Belgrade
Championnat d'Europe en Roumanie
Sport à Cluj-Napoca
Championnat d'Europe à Plovdiv
Championnat d'Europe en Croatie
Sport à Zadar
Compétition de volley-ball en Croatie
Compétition de volley-ball en Bulgarie
Volley-ball en Roumanie
Compétition de volley-ball en Serbie